

Patronyme
 Étienne Primard, (1944_ ), est l'ancien directeur de Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne(91).
 Jean-Philippe Primard, (1962- ), est un footballeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme